A Kwanza vagy kwanza jelentései:

Angolai kwanza, pénznem
Kwanza (folyó)
 Kwanzaa, afroamerikai ünnep